Kettenlänge bezeichnet:
 die nautische Maßeinheit Schäkel (Maßeinheit)
 die angloamerikanische Maßeinheit Chain
 Anzahl der konstitutionellen Repetiereinheiten in einem (linearen) Polymer